Курто́н-ле-Дёз-Эгли́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Орбек. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14194.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 648 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 397 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 294 были экономически активными, 103 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 294 активных жителей работали 267 человек (150 мужчин и 117 женщин), безработных было 27 (10 мужчин и 17 женщин). Среди 103 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Куртон-ле-Дёз-Эглиз 

Коммуны департамента Кальвадос